Rynkeby har flere betydninger:
 Rynkeby (Kerteminde Kommune) – en by i Rynkeby Sogn, Kerteminde Kommune, med eget postnummer: 5350 Rynkeby
 Rynkeby (Ringe Sogn) – en bebyggelse i Ringe Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Rynkeby Foods – dansk producent af juice og saft, grundlagt i Ringe Sogn